Пи́етарсаари (), или Якобстад () — город и муниципалитет на западе Финляндии, на берегу Ботнического залива Балтики, провинция Остроботния. Население Якобстада составляет  человек (июль 2007).

Шведский является родным языком примерно для 56 % населения города, финский язык — для 40 % населения.

История 
Город назван в честь Якоба Понтуссона Делагарди (1583—1652), шведского военного и государственного деятеля.

Якобстад получил городские права в 1652 году, во время царствования королевы Кристины Шведской. В 1714 году был сожжён русскими войсками.

С 1809 по 1917 — в составе Российской империи. Город сгорел в 1835 году. Во время Крымской войны торговый порт города со стоявшими там кораблями был полностью разрушен. В ходе первой русской революции 1905 года в городе прошли демонстрации социалистов.

Во время Гражданской войны в Финляндии город находился на территории, контролировавшейся белыми, и в нём находилась артиллерийская школа. Во время Второй мировой войны город один раз подвергся налёту советской авиации, во время которого погибло несколько человек.

Население

Города-побратимы

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 www.Jakobstad.fi — официальный сайт города

Литература 
 

 
Появились в 1652 году
Города, названные в честь людей